In vitro veritas est le septième album de la série de bande dessinée Superdupont. Il est dessiné par Solé et coécrit par Gotlib, Jacques Lob et Lefred-Thouron.

Publication 
L'album est publié en janvier 2014 chez l'éditeur Fluide glacial/Audie.

Notes et références

Liens externes 
 In vitro veritas, site Bédéthèque

Album de Superdupont
Album de bande dessinée sorti en 2014